Wiktoryn z Podiebradów (zm. 1427) – ojciec króla czeskiego Jerzego z Podiebradów
 Wiktoryn z Podiebradów (1443–1500) – syn króla czeskiego Jerzego z Podiebradów